Галс — курс вітрильного судна відносно до вітру.
 Галс — снасть для переміщення нижнього кута вітрила.

Прізвище 

Галс — родина художників, родом з міста Гарлем. У літературі має місце напис прізвища як «Халс».

 Франс Галс (1580/1585 — 1666) — старший серед братів Галс, відомий художник портретист.
 Йоост Галс (1584 — 1626) — середній серед братів Галс.
 Дірк Галс — молодший серед братів Галс, відомий картинами з веселим товариством чи бенкетами. Іноді робив портрети.
 Антон Галс (1621 — 1691) — син художника Дірка Галса, переважно художник портретист. Племінник Франса Галса.